Daxau ist der Ortsname von

 Daxau (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Daxau (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern